Nome di tre diverse isole dell'arcipelago di Severnaja Zemlja:
Isola Srednij (Arcipelago di Sedov)
Isola Srednij (Isole Krasnoflotskie)
Isola Srednij (mare di Laptev)
Nell'arcipelago delle isole Curili:
Isola Srednij (Isole Curili)